

Sigle 
 National Information Infrastructure  – un termine per descrivere la politica delle telecomunicazioni coniato durante l'amministrazione Clinton negli Stati Uniti d'America
 National Institute of Informatics  – istituto giapponese di studi informatici avanzati
 Naučno-issledovatel'skiy institut (Научно-исследовательский институт) – Istituto di ricerca scientifica
 Necessary International Initiative 
 Net Interest Income  – termine inglese finanziario
 Nuclear Installations Inspectorate  – parte del Health and Safety Executive britannico

Informatica 
 .nii: il formato file NIfTI (Neuroimaging Informatics Technology Initiative)

Aziende 
 NII Holdings (Nextel International, Inc.) – società statunitense di telefonia mobile quotata nel NASDAQ-100

Codici 
 nii – codice ISO 639-3 della lingua nii